«Соль» — вечернее развлекательное шоу, выходящее на РЕН ТВ c 2015 года. Ведущий отсутствует (до 66 выпуска — Захар Прилепин). В каждом выпуске программы участвует известный музыкант или музыкальная группа. Ведущий обсуждает с ними актуальные темы, а музыканты вживую исполняют песни.

Многие музыканты, имеющие оппозиционные взгляды, отказывались участвовать в программе во время ведения её Прилепиным. Среди них были Борис Гребенщиков, Диана Арбенина и Юрий Шевчук.

С марта 2018 года программа выходит без ведущего под названием «Соль от первого лица», музыканты сами дают интервью корреспонденту, находящемуся за кадром.

Съёмки программы происходят в Москве в одной из студий РЕН ТВ, несколько выпусков были сняты в студии радиостанции «Наше радио».

Резонансные эпизоды на передаче

Скандал с Ильёй Чёртом 
После выхода выпуска со своим участием лидер группы «Пилот» Илья Чёрт раскритиковал ведущего программы Захара Прилепина, обвинив его в предвзятости:

Я не то чтобы обиделся, мне было неприятно общаться  с этим человеком. Уже через две минуты после начала программы понял, что я для него априори являюсь врагом из-за его изначальных взглядов. Насколько я понимаю, он принадлежит какой-то националистической партии. К тому же, он радикально относится к православному христианству, к Русской православной церкви. А я не являюсь, во-первых, адептом религии, которую он считает истинной и правильной, во-вторых, моя национальность – «поволжский немец», то есть, еврей. 

В ответ Прилепин заявил, что основывал свои вопросы исключительно на интервью самого Ильи Чёрта. Орфография и пунктуация оригинала сохранены:

Дорогой Илья, я всего лишь приводил цитаты из Ваших же интервью и просил их комментировать, не понимаю на что Вы обиделись. Всего наилучшего!

Скандал с Юрием Лозой 
20 марта 2016 года в эфире программы певец Юрий Лоза заявил:

80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. В то время это все воспринималось, все нравилось. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь. Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет. Но в этом есть определенный драйв, кайф какой-то. Многие проецируют свою молодость на эти группы, а ведь они были очень слабыми.

Заявление музыканта вызвало большую волну критики. Так, известный радиопродюсер Михаил Козырев иронично отозвался:

Глубокие мысли великих людей.

Критически отозвался о Лозе и Андрей Макаревич:

Вот беда-то. А Юра наш всё умеет — только никому [непечатное слово] не нужен.

В то же время Олег Газманов поддержал Юрия и добавил:

Дело не в том, насколько они чисто ноту возьмут или как они хорошо или плохо сыграли. Вообще, Ринго Старр — не очень хороший барабанщик. Более того, Пол Маккартни за ним кое-какие партии на студии переигрывал, это общеизвестный факт. Многие группы в то время играли и пели лучше, но Битлз — это революция в музыке.

Ссылки 
 РЕН ТВ СОЛЬ
 Официальный канал программы на YouTube

Примечания 

Музыкальные телепередачи
Телепередачи РЕН ТВ
Телепередачи, запущенные в 2015 году
Телепередачи, закрытые в 2018 году